Helm Place bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Helm Place (Fayette County, Kentucky), ID-Nr. 78001318
 Helm Place (Hardin County, Kentucky), ID-Nr. 76000895